Jméno a příjmení František Blažek má více nositelů:

 František Blažek (1814–1900), český hudební pedagog
 František Blažek (1863–1944), český architekt
František Blažek (1867–1937), český lesník
 František Vít Blažek (1904–1966), český malíř